Sakuma () ist der Name:

eines Klans der Oda: Sakuma (Klan)
 Sakuma Morimasa
 Sakuma Morishige
 Sakuma Nobumori

 einer ehemaligen Kleinstadt in der Präfektur Shizuoka: Sakuma (Shizuoka)
 einer Bonbon-Marke: Sakuma Drops
 eines Asteroiden: (6809) Sakuma

folgender Personen:
 Akira Sakuma (Computerspieldesigner)
 Sakuma Kanae (1888–1970), japanischer Psychologe und Linguist
 Kumi Sakuma (Synchronsprecherin)
 Miho Sakuma (Synchronsprecherin)
 Rei Sakuma  (* 1965), japanische Synchronsprecherin und Sängerin
 Rio Sakuma (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Sakuma Samata (1844–1915), japanischer General und Generalgouverneur des japanischen Taiwan
 Satoru Sakuma (* 1963), japanischer Fußballspieler
 Sakuma Shōzan (1811–1864), japanischer Politiker, Erfinder und Gelehrter
 Susumu Sakuma (Restaurantbesitzer, Röhrenverstärkerbauer und Buchautor aus Tateyama)
 Taichi Sakuma (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Tsutomi Sakuma (Marineoffizier)
 Yui Sakuma (* 1995), japanische Schauspielerin